Johann Friedrich von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich I. (Sachsen) (der Großmütige; 1503–1554), Kurfürst und Herzog von Sachsen
 Johann Friedrich II. (Sachsen) (der Mittlere; 1529–1595), Herzog zu Sachsen
 Johann Friedrich III. (Sachsen) (der Jüngere; 1538–1565), Herzog zu Sachsen
 Johann Friedrich von Sachsen-Weimar (der Entzündete; 1600–1628), Herzog von Sachsen-Weimar
 Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1702–1787), Regent von Sachsen-Hildburghausen und Generalfeldmarschall